Vacoas-Phoenix ist mit 106.253 Einwohnern (Stand 2016) die zweitgrößte Stadt auf der Insel Mauritius und liegt auf einer Hochebene im Zentrum der Insel im Bezirk Plaines Wilhems. Die Stadt liegt zwischen Curepipe und Quatre Bornes, etwa 16 km südlich von Port Louis. Entstanden ist die Stadt 1963 durch die Zusammenlegung der Orte Vacoas und Phoenix.

Geschichte 
Das britische Marineamt hatte in Vacoas ihr Hauptquartier. Für den ersten Inlandsflug am 2. Juni 1922 wurde ein britischer Doppeldecker aus dem Ersten Weltkrieg auf dem Seeweg nach Mauritius verschifft und in Vacoas wieder zusammengesetzt. Dieser Flug stellt den Beginn der Geschichte der Luftfahrt in Mauritius dar.

Einwohnerentwicklung 
Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand seit der Volkszählung 1983.

Städtepartnerschaften 
Partnerstädte von Vacoas-Phoenix sind:

  Pune
  Antsirabe
  Sainte-Suzanne

Klimatabelle

Wirtschaft 
Phoenix Beverages, die größte Brauerei in Mauritius, hat ihren Sitz in Vacoas-Phoenix.

Persönlichkeiten 
 Anerood Jugnauth (1930–2021), Politiker
 Pravind Jugnauth (* 1961), Politiker
 Kailash Purryag (* 1947), Politiker

Weblinks 

 Gemeindeverwaltung von Vacoas-Phoenix

Einzelnachweise 

Ort in Mauritius
Ort in Afrika
Distrikt Plaines Wilhems